Hausswolff ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Hausswolff (* 1986), schwedische Sängerin, Pianistin, Organistin und Liedermacherin
 Carl Michael von Hausswolff (* 1956), schwedischer Musiker
 Maria von Hausswolff (* 1985), schwedische Kamerafrau